Mercês is een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Lisboa en telt 5093 inwoners (2001).

Plaats in Portugal